São Sebastião – comune dello Stato dell'Alagoas
 São Sebastião – città satellite e regione amministrativa del Distretto Federale
 São Sebastião – comune dello Stato di San Paolo
 São Sebastião – stazione della metropolitana di Lisbona
 São Sebastião – freguesia del comune di Rio Maior, in Portogallo

Pagine correlate
 San Sebastiano
 Saint-Sébastien
 Sankt Sebastian
 San Sebastián